Фурій () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь, департамент Альє. 
 Фурії (рід) — патриціанський рід Стародавнього Риму.
 Фурій Камілл
 Фурій Медуллін
 Фурій Фуз
 Фурій Паціл